Juretzka ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Juretzka (* 1955), deutscher Schriftsteller
 Maxim Juretzka (* 1980), deutscher Filmproduzent